Алекси Гилмор (, род. 1976) — американская актриса.

Алекси родилась в Манхэттене, но выросла в Нью-Джерси, где окончила среднюю школу. Вернувшись в Нью-Йорк, начала сниматься в независимых кинофильмах и играть гостевые роли в сериалах «Спаси меня», «Убеждение» и «Закон и порядок: Преступное намерение».

В 2008 году Гилмор снялась в недолго просуществовавшем сериале Fox «Новый Амстердам», а также исполнила основную женскую роль в провальном фильме «Серфер». После переезда в Лос-Анджелес она начала появляться в сериалах «Анатомия страсти», «Частная практика», «Медиум», «Говорящая с призраками», «Доктор Хаус», «Гавайи 5.0», «C.S.I.: Место преступления» и «Касл». Также у Гилмор были роли в фильмах «Самый лучший папа» (2009), «Уиллоу Крик» (2013) и «День труда» (2013).

Фильмография 
 Знаменитый (2000)
 Дьявол носит Prada (2006)
 Она любит девушек (2007)
 Падение (2007)
 Няньки (2007)
 И делаю и не (2007)
 Да, нет, наверное (2008)
 Клуб 27 (2008)
 Серфер (2008)
 Самый лучший папа (2009)
 Милосердие (2009)
 Фэрхейвен (2012)
 2-я подача (2012)
 Уиллоу Крик (2013)
 День труда (2013)
 Там всегда Вудсток (2014)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США